Baues ist der Familienname folgender Personen:

 Helge Baues (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Baues (* 1948), deutscher Kanute